Nickeloxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Nickel und Sauerstoff:

Nickel(II)-oxid, NiO, das stabilste Nickeloxid
Nickel(III)-oxid, Ni2O3, 
Nickel(II,III)-oxid, Ni3O4
Nickel(IV)-oxid, NiO2, dessen Darstellung in reiner Form schwierig ist